Jo Peters (beeldhouwer)
Jo Peters (dichter), Nederlands dichter
Jo Peters (voetballer), Nederlands voetballer